

Chimica 
 HCN – formula chimica dell'acido cianidrico

Musica
 HCN HCN – Gruppo hardcore punk italiano dell'inizio degli anni '80, in cui militò Marco Philopat

Codici 
 HCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Hengchun (Cina)
 HCN – codice vettore ICAO di Halcyon Air/Bissau Airways

Formule molecolari